Владимир Волчек:
 Волчек, Владимир Алексеевич (род. 1954) — советский и российский историк, ректор КемГУ.
 Волчек, Владимир Семёнович (род. 1969) — советский и российский футбольный тренер.